Il singolare  del BRD Sibiu Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Adrian Ungur ha battuto in finale Victor Hănescu 6–4, 7–6(7–1).

Teste di serie

  Adrian Ungur (campione)
  Victor Hănescu (finale)
  João Sousa (semifinali)
  Alessandro Giannessi (secondo turno)

 Iñigo Cervantes (secondo turno)
 Andreas Haider-Maurer (quarti di finale)
 Thiemo de Bakker (primo turno)
 Radu Albot (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

BRD Sibiu Challenger – Singles
BRD Sibiu Challenger 2012